Renta pieniężna - historyczne pojęcie określające rodzaj podatku wprowadzonego zamiast zanikającej pańszczyzny w okresie kształtowania się ustroju znanego jako monarchia absolutna.
Jedna z trzech obok naturalnej i odrobkowej(pańszczyźnianej), którą świadczył chłop panu w średniowieczu.

Historia gospodarcza